Емілі Луа і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Янь Цзи і Чжен Цзє виграли титул, у фіналі перемігши Ешлі Гарклроуд і Бетані Маттек-Сендс з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари 

  Янь Цзи /  Чжен Цзє (чемпіонки) 
  Ешлі Гарклроуд /  Бетані Маттек-Сендс (фінал)
  Анастасія Родіонова /  Нега Уберой (чвертьфінал)
  Морін Дрейк /  Мілагрос Секера (півфінал)

Результати

Сітка

Посилання 
 Results 

Тур WTA 2006
Marrakech Grand Prix
2006 у марокканському спорті